Ferdinand Eugen de Wurtemberg, né à Carlsruhe-en-Haute-Silésie, actuellement en Pologne, le  et mort à Friedrichshafen le , est un membre de la maison de Wurtemberg et un ingénieur forestier.

Biographie

Famille 
Ferdinand Eugen de Wurtemberg est le premier fils et l'aîné des cinq enfants du duc Albrecht Eugen de Wurtemberg (1895-1954) et de la princesse Nadejda de Bulgarie (1899-1958). Il a quatre frères et sœurs : 1) Margarethe Louise de Wurtemberg (1928-2017), 2) Eugen Eberhard de Wurtemberg (1930-2022), 3) Alexander Eugen de Wurtemberg (né en 1933) et 4) Sophie de Wurtemberg (née en 1937).

Il porte le prénom de son grand-père maternel le roi Ferdinand  de Bulgarie (1861-1948). Par sa mère, il est le cousin germain du roi Siméon II de Bulgarie et il descend du roi des Français  et du duc de Parme Robert . Par son père, il est le descendant des ducs de Wurtemberg, des souverains du Saint-Empire romain germanique et de maints monarques européens.

Enfance et jeunesse 
Ferdinand Eugen grandit à Carlsruhe-en-Haute-Silésie et au château de Lindach à Schwäbisch Gmünd. Il fréquente une école primaire à Saint-Gall, puis les lycées d'Ettal et de Munich.

Formation et carrière 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943, Ferdinand Eugen, déclaré inapte au service militaire, pour des motifs politiques, ne peut intégrer l'armée allemande. Nanti d'un Notabitur en 1944, il est contraint de travailler avant de poursuivre ses études au lycée de Schwäbisch Gmünd, dont il sort diplômé en 1946. Ensuite, passionné par la botanique, la dendrologie et la sylviculture, il étudie la foresterie à l'Université de Fribourg-en-Brisgau, dont il est diplômé en qualité d'ingénieur forestier en 1951. Il devient inspecteur des eaux et forêts et demeure à Friedrichshafen.

Mort 
Doyen de la maison de Wurtemberg, et cousin germain du duc Charles de Wurtemberg (1936-2022), alors chef de sa maison,  Ferdinand Eugen de Wurtemberg meurt, célibataire, à Friedrichshafen, le , à l'âge de  et est inhumé dans la crypte familiale de l'église Saint-Michel du château d'Altshausen.

Honneurs 
Albrecht Eugen de Wurtemberg est  :
  Grand cordon de l'ordre de la Couronne de Wurtemberg ;
  Bailli Grand-croix d'honneur et de dévotion de l'ordre souverain de Malte.

Ascendance

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ordre de succession à l'ancien trône de Wurtemberg
 Maison de Wurtemberg

Bibliographie 
 
 .
 .

Liens externes 
 
 
 
 .

Ferdinand Eugen de
Ferdinand Eugen de
Récipiendaire de la croix d'honneur de l'ordre de la Couronne de Wurtemberg
Naissance en avril 1925
Naissance à Carlsruhe-en-Haute-Silésie
Naissance dans le royaume de Wurtemberg
Décès en novembre 2020
Décès à Friedrichshafen
Décès à 95 ans